Le Naiadi – ninfe figlie dei fiumi e delle acque dolci in generale, secondo la mitologia greca
 Naiade – satellite naturale minore del pianeta Nettuno
 Le Naiadi – stadi larvali acquatici di alcuni ordini di insetti emimetaboli, ad esempio gli odonati
 Naiade – sommergibile della Regia Marina
 Naiade – traghetto Ro/Ro italiano